
Termin -{DGL}- ima više značenja.
 Diacilglicerol lipaza, enzim
 Daglas opštinski aerodrum (Arizona) (), IATA kod